Kinda Kinks () — второй студийный альбом британской рок-группы The Kinks, выпущенный 5 марта 1965 года лейблом Pye Records в Великобритании и 11 августа 1965 года лейблом Reprise Records в США. Записанный и выпущенный в течение двух недель после возвращения из турне по Азии, Рей Дэвис и остальные участники группы не были удовлетворены продюсированием. Сингл «Tired of Waiting for You» стал хитом № 1 в UK Singles Charts.

Запись 

Запись следующего проекта группы, Kinda Kinks, началась на следующий день после их возвращения из тура по Азии. Пластинка, 10 из 12 песен которой были оригинальными, была завершена и выпущена в течение двух недель. Следовательно, производство было поспешным, и, по словам Рея Дэвиса, группа не была полностью удовлетворена окончательными сокращениями: Весь альбом страдал равнодушием к нашей музыке. Услышав о некоторых ошибках, у меня закружился палец на ноге, и так будет до конца моей жизни. Тем не менее, альбом, вероятно, лучше, чем я предполагал, и он выдержал испытание временем Однако из-за давления звукозаписывающей компании не было времени исправить некоторые недостатки, присутствовавшие в миксе. Рей Дэвис выразил своё недовольство тем, что производство была не на должном уровне. Комментируя это, он сказал следующее: «с этим следовало быть немного осторожнее. Я думаю Шел Талми (продюсер альбома) зашёл слишком далеко, пытаясь держаться на острых краях. Некоторые из этих дабл-трекингов ужасны. На нём были лучшие песни, чем на первом альбоме, но он не был исполнен должным образом. Это было просто слишком поспешно».

Выпуск 
Альбом был выпущен в Великобритании 5 марта 1965 года лейблом Pye Records, а в США — 11 августа 1965 года лейблом Reprise Records. Американский релиз имел изменённый трек-лист и другую обложку. Несколько композиций были удалены, а сингл «Set Me Free», выпущенный через два месяца после британского выпуска Kinda Kinks, был уникальным для американского релиза альбома. В Великобритании альбом был выпущен только в моно-формате; стерео-микширование не производилось.

Сингл «Tired of Waiting for You» стал хитом № 1 в UK Singles Charts. Сам альбом занял 3-е место в UK Albums Chart.

«Wonder Where My Baby Is Tonight» была выпущена в качестве сингла в Норвегии и Швеции в 1966 году при поддержке «I Need You», достигнув 7-го места в шведских чартах.

Влияние 
Брюс Эдер в ретроспективном обзоре для AllMusic написал, что альбом получился неравномерным, но это «…то, что было первоклассным, также очень запоминалось, а то, что не было, тоже было неплохо». Он также отметил некоторое созревание в написании песен у Рея Дэвиса.

Список композиций

Британское издание

Американское издание 
Сторона «А»
 «Look for Me Baby» — 2:17
 «Got My Feet on the Ground» (Р. Дэвис, Д. Дэвис) — 2:14
 «Nothin' in the World Can Stop Me Worryin' 'Bout That Girl» — 2:44
 «Wonder Where My Baby Is Tonight» — 2:01
 «Set Me Free» — 2:12

Сторона «Б»
 «Ev'rybody's Gonna Be Happy» — 2:16
 «Dancing in the Street» (М. Гэй, У. Стивенсон, А. Дж. Хантер) — 2:20
 «Don’t Ever Change» — 2:25
 «So Long» — 2:10
 «You Shouldn’t Be Sad» — 2:03
 «Something Better Beginning» — 2:26

Участники записи 

The Kinks
 Рей Дэвис — вокал, ритм-гитара, акустическая гитара («Nothin' in the World», «Don’t Ever Change» и «So Long»), фортепиано («Wonder Where My Baby Is Tonight», «You Shouldn’t Be Sad» и «Something Better Beginning»)
 Дейв Дэвис — вокал («Got My Feet On the Ground», «Naggin'» и «Wonder Where My Baby is Tonight»), бэк-вокал, соло-гитара;
 Пит Квейф — бэк-вокал, бас-гитара
 Мик Эйвори — барабаны

Приглашённые музыканты
 Раса Дэвис — бэк-вокал («Look for Me Baby», «Dancing in the Street», «You Shouldn’t Be Sad» и «Something Better Beginning»)
Производственный персонал
 Боб Ога — инженер
 Глин Джонс — инженер («Got My Feet on the Ground»)
 Шел Талми — продюсер

Примечания

Литература

Ссылки 
 Альбом Kinda Kinks на сайте kindakinks.net

Альбомы по алфавиту
Альбомы 1965 года
Альбомы 1960-х годов
Альбомы The Kinks
Альбомы Pye Records
Альбомы Reprise Records
Ритм-энд-блюз-альбомы
Альбомы гаражного рока
Альбомы рок-н-ролла
Альбомы Великобритании
Альбомы на английском языке